Greenwood Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Greenwood Cemetery (Montgomery, Alabama)

im NRHP gelistete Objekte:
 Greenwood Cemetery (Florida), ID-Nr. 03000510
 Greenwood Cemetery (Mississippi), ID-Nr. 84000474
 Greenwood Cemetery (Missouri), ID-Nr. 04000090
 Greenwood Cemetery (Ohio), ID-Nr. 94000771

Siehe auch:
 Green-Wood Cemetery in Brooklyn, New York